Kim Sŏng Ae, również Kim Song Ae (kor. 김성애, ur. 29 grudnia 1924, zm. we wrześniu 2014) – druga żona byłego przywódcy Kim Ir Sena. 

Kim Sŏng Ae i Kim Ir Sen stali się małżeństwem w 1952, po śmierci pierwszej żony przywódcy Kim Dzong Suk. Jednak ze względu na wojnę koreańską żadnej oficjalnej uroczystości ślubnej nie było. Jedno ze źródeł podaje, że miała ona romans z Kim Ir Senem jeszcze przed śmiercią Kim Dzong Suk. Urodziła trójkę dzieci - córkę (Kim Kyŏng Jin, 1953) i dwóch synów (Kim P'yŏng Il, 1955; Kim Yŏng Il, 1957). Później uzyskała wpływy polityczne i została wiceprzewodniczącą Komitetu Centralnego Koreańskiego Stowarzyszenia Kobiet (조선 여성 총동맹) w połowie lat 60. i przewodniczącą w 1970. Zajmowała to stanowisko aż do rezygnacji w 1998. Od tego czasu niewiele informacji o niej wyszło na światło dzienne.

Genealogia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The Chosunilbo 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1928
Pierwsze damy